Па́вел Дми́триев:
 Дмитриев, Павел Алексеевич (1902—1943) — советский археолог.
 
 Дмитриев, Павел Михайлович (1872—1904) — инженер-механик, участник русско-японской войны.
 Дмитриев, Павел Павлович (1909—1966) — Герой Советского Союза.